Премия «Гойя» за лучший мультипликационный фильм () — одна из номинаций испанской национальной кинопремии «Гойя».

В списке собраны победители и номинанты:

Победители и номинанты

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
 Официальный сайт 
 IMDb: Кинопремия Гойя 

Номинации кинопремии «Гойя»
Премии за лучший анимационный полнометражный фильм